Stora Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Långtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Stora Långtjärnen (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Lilla Långtjärnen, 
Stora Långtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Långtjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (33,5 ha)

Se även
Stor-Långtjärnen
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn